Юкаликулево:

 Юкаликулево — деревня в Кигинском районе Башкортостана.
 Юкаликулево — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.